Con il termine battaglia di El Alamein si indica uno scontro armato avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale tra l'Impero britannico e le forze italo-tedesche. La battaglia si svolse in tre fasi distinte, per cui si parla di:

 Prima battaglia di El Alamein (1º-27 luglio 1942)
 Battaglia di Alam Halfa (30 agosto-5 settembre 1942), definita da alcuni autori come seconda battaglia di El Alamein
 Seconda battaglia di El Alamein (23 ottobre-3 novembre 1942), definita da alcuni autori come terza battaglia di El Alamein.

Note